Atrium Palace Hotel — сеть гостиниц:
 Атриум Палас Отель — гостиница в Екатеринбурге
 Атриум Палас Отель — гостиница на острове Родос